Notícias Populares - antigo jornal paulistano.
 Nintendo Power - revista sobre jogos de videogame publicada nos Estados Unidos.
 NP - código ISO 3166-1 do Nepal
 NP (complexidade) - Polinômio não determinista na teoria da complexidade computacional.
 Np - símbolo químico do neptúnio
 Np - Neper, uma unidade de medida utilizada para expressar o valor de grandezas logarítmicas
 NP - Nívelamento de Precisão - Marcas do Instituto Geográfico Português que materializam a Rede Nacional Altimétrica portuguesa a partir de nivelamento de alta precisão, tendo como marca de referência o marégrafo de Cascais.

Desambiguações de siglas